Пушкин Мхитарович Серобян (; 9 июля 1941, Гюмри, Армения — 2 мая 2020) — армянский общественный деятель и юрист.

Образование 
 1963 — окончил юридический факультет ЕрГУ по специальности юрист-правовед.

Деятельность 
 1963—1964 — работал следователем прокуратуры в Гюмри.
 1964—1966 — работал в Ванадзоре.
 1968—1972 — работал в Севане.
 1972—1979 — работал в Ереване.
 1979—1989 — стал жертвой репрессий.
 1990—1994 — после освобождения работал юридическим консультантом «Айкопа».
 1994—1997 — работал редактором главой Севанского территориального УВД, заместителем начальника следственного управления МВД.
 1998 — профессор Армянской сельскохозяйственной академии. Председатель правозащитного объединения «Национальный Союз 23-го августа».
 Редактор газеты «Зоравик».

Звания и награды 
 1963 — магистр правоведения.
 1993 — доцент кафедры правоведения.
 2000 — академик МАНПО
 Автор 289 публицистических статей, опубликованных в печати, 32 научных статей, 2-х книг.

Ссылки 
 https://web.archive.org/web/20160304235622/http://www.edenhell.net/ru/persons/43349/serobyan-pushkin-mhitarovich/
 https://david-sand.livejournal.com/51752.html
 Биография Пушкина Серобяна

Редакторы Армении
Прокуроры Армении
Публицисты Армении